Park Jae-yong (nogometaš)
Park Jae-yong (rukometaš)